Сакала:

 Сакала — одна из семи исторических областей Эстонии (маакондов), а также имя проживавшего в ней племени южных эстов.
 Сакала — возвышенность на юге Эстонии, на юго-запад от озера Выртсъярв.
 Сакала — улица в Таллине, Эстония.
 Сакала — деревня в Чаде.
 «Сакала» — общественно-политическая газета, издававшаяся в 1870-80-е годы в Эстонии К. Р. Якобсоном (см. Postimees).
 Сакала, или Сагала, в период Махабхараты — название города Сиялкот (ныне в Пакистане у границы с Индией)

Персоналии 
 Сакала, Фэшн (род. 1997) — замбийский футболист.
 Сакала, Ярослав (род. 1969) — чешский прыгун с трамплина.

Примечания